Villa dei Cedri - villa storica di Bellinzona, sede dell'omonimo museo
 Villa dei Cedri - villa storica di Colà di Lazise
 Villa dei Cedri - villa storica di Valdobbiadene